Brea (resina) substància enganxosa feta tradicionalment a partir de la resina dels pins.
 Brea (Califòrnia), ciutat dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Brea de Tajo, municipi de la Comunitat Autònoma de Madrid Valdaracete
 Brea de Aragón, municipi d'Aragó a la província de Saragossa i enquadrat a la comarca d'Aranda 
 Ranxo La Brea
 Fernando Brea Vide (Barcelona, 1959), empresari i polític que ocupa el càrrec de Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona des